

Patronyme 

 Georges-René Pléville Le Pelley (1726 - 1805), amiral français.
 Pierre Dumanoir Le Pelley (1770 - 1829), vice-amiral français.
 Yves Le Pelley du Manoir dit Yves du Manoir (1904 - 1928), aviateur et international français de rugby.